William Huggins (1824-1910) – brytyjski astronom
 Charles Brenton Huggins (1901-1997) – laureat Nagrody Nobla (1966) z medycyny

Gminy w USA:
 Huggins (ang. Huggins Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Huggins (ang. Huggins Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp